Pálava puede referirse a:
 Monte Pálava, una elevación de 461 m en la República Checa;
 Montes de Pálava (en checo, Pavlovské vrchy o Pálava), una cadena montañosa en la República Checa;
 Área paisajística protegida de Pálava, un área protegida en la República Checa;
 Uva de Pálava, variedad de uva;
 Dinastía Pálava, dinastía tamil dravídica de los siglos VI y VII.